Stapleford ist ein Dorf in Cambridge im Cambridgeshire in England.

Das Dorf wurde das erste Mal im Jahre 956 mit seinem lateinischen Namen Stapelforda, eher Stapleton erwähnt.

Demografie

Städtepartnerschaften 
  Villedômer
  Nachingwea

Weblinks 

 Offizielle Website
 Census-Bericht auf Cambridgeshire.gov.uk

Einzelnachweise 

Ort in Cambridgeshire
Geographie (South Cambridgeshire)